Бюжо — французская фамилия. Известные носители:

 Бюжо, Женевьев (род. 1942) — канадская актриса.
 Бюжо, Тома Робер (1784—1849) — маршал Франции, генерал-губернатор Алжира.